Hujara ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Hujara (* 1952), deutscher Skisportfunktionär
 Maike Hujara (* 1984), deutsche Freestyle-Skierin